Giesenhagen steht für:

 Giesenhagen (Gerdshagen), bewohnter Gemeindeteil der Gemeinde Gerdshagen, Landkreis Prignitz, Brandenburg
 Karl Giesenhagen (1860–1928), deutscher Botaniker und Hochschullehrer